Skrótowiec OSM może oznaczać:
 OpenStreetMap
 Operational Service Medal
 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Zobacz też 

 osm – pierwiastek chemiczny